

Geografia
 Lago Nasser – lago artificiale che si trova nella parte meridionale dell'Egitto e si estende fino al Sudan

Persone
 Abdulla Nasser – calciatore qatariota
 Ali Nasser – calciatore qatariota
 Ali Bin Nasser – ex arbitro di calcio tunisino
 Badia Hadj Nasser – psicoanalista francese
 Brendon Nasser – ex rugbista a 15 australiano
 Gamal Abd el-Nasser – politico e militare egiziano
 Kamal Nasser – rivoluzionario palestinese
 Majed Nasser – calciatore emiratino
 Mohammad Nasser – calciatore iracheno
 Mohammed Nasser – calciatore emiratino
 Siraj Nasser – calciatore israeliano
 Yousef Nasser – calciatore kuwaitiano

Storia
 Operazione Nasser – raid del Fronte per la Liberazione della Palestina a Nahariya, in Israele, nel 1979